Avenida Brasil – telenovela
Avenida Brasil – superstrada di Rio de Janeiro
e molte altre strade con lo stesso nome in altre città del mondo:

Brasile
Avenida Brasil – strada di Anápolis, Stato del Goiás.
Avenida Brasil – strada di Belo Horizonte, capitale dello stato brasiliano di Minas Gerais
Avenida Brasil – superstrada di Cachoeira do Sul, nel Rio Grande do Sul.
Avenida Brasil – strada di Campinas, grande città di San Paolo
Avenida Brasil – strada di Juiz de Fora
Avenida Brasil – strada di Manaus, capitale di Amazonas
Avenida Brasil – strada di São Paulo
Avenida Brasil – strada di Uberlândia

In altre nazioni
Avenida Brasil – strada di Buenos Aires
Avenida Brasil – strada di Lima
Avenida Brasil – strada di Lisboa
Avenida Brasil – strada di Montevideo
Avenida Brasil – strada di Santiago de Chile
Avenida Brasil – strada di Valparaíso